Llista d'asteroides del 82.001 al 83.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 82001–82100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 82101–82200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 82201–82300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 82301–82400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 82401–82500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 82501–82600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 82601–82700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 82701–82800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 82801–82900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 82901–83000 [ edit]